Robert Newman peut faire référence à:

Divertissement
 Robert Loftin Newman (1827–1912), peintre et designer de vitrail américain
 Robert Newman (1858–1926), directeur du Queen's Hall et fondateur des Promenade Concerts
 Robert Newman (1958), acteur américain, connu pour son long rôle dans Guiding Light
 Robert Newman (1964), comédien britannique, également connu sous le nom de Rob Newman
 Robert Newman, agent artistique à Hollywood

Politique
 Robert Newman, député pour Cricklade and Malmesbury
 Robert Newman (1776–1848), député britannique pour Exeter, 1812–1826
 Robert Newman (1871–1945), député britannique pour Exeter, 1918–1931

Sports
 Bob Newman (1938), joueur de football américain
 Robert Newman (1963), entraîneur de football anglais
 Robert Newman (1975), quilleur anglais

Autre
 Robert Newman (1752–1804), sacristain américain qui a placé des lanternes pour Paul Revere lors de son voyage de 17 h à minuit
 Robert G. Newman (1937–2018), médecin américain, scientifique, responsable de la santé et philanthrope
 Robert S. Newman (1943), anthropologue
 Robert D. Newman, érudit littéraire américain et poète
 Robert Newman, ingénieur en acoustique et cofondateur de Bolt, Beranek and Newman

Voir aussi
 Robert Neumann